Леденёвка — название населённых пунктов:

Россия 
 Леденёвка — деревня в Добровском районе Липецкой области.
 Леденёвка — деревня в Михайловском районе Рязанской области.